SPZ – szkoła przysposobienia zawodowego
 SPZ – samoczynne ponowne załączanie